Анатолий Кирьянович Погодаев (род. 1961) — российский учёный, ректор ЛГТУ(2008—2018 гг.), профессор, доктор технических наук.

Биография 
Анатолий Кирьянович Погодаев родился 18 августа 1961 года в Мурманске в семье военнослужащего. В 1980 году начал работать на Новолипецком металлургическом комбинате слесарем по КИП и автоматике. В 1983 году после службы в Советской Армии поступил учиться в Липецкий политехнический институт, который окончил в 1988 году по специальности «Обработка металлов давлением». В 1992 году по окончании аспирантуры Липецкого политехнического института защитил кандидатскую диссертацию по специальностям 05.16.05 — обработка металлов давлением и 05.13.07 — автоматизация технологических процессов (в металлургии), в 2003 году — докторскую диссертацию по специальности 05.13.06 — автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность). В 2004 году присвоено ученое звание профессора. С 1988 года он прошел путь от инженера отраслевой научно-исследовательской лаборатории до заведующего кафедрой прикладной математики, декана факультета автоматизации и информатики Липецкого государственного технического университета (Липецкого политехнического института). В 2005—2008 годах работал в должности проректора ЛГТУ по качеству и информационным технологиям. С 2008—2018 гг.являлся ректором ЛГТУ. Основные направления научной деятельности — управление большими системами, теория адаптивной нелинейной идентификации объектов, базы данных и системы искусственного интеллекта, цифровые технологии, менеджмент качества. Является руководителем научного направления ЛГТУ — вычислительная математика. Член редакционных коллегий и советов ряда российских и зарубежных журналов. А. К. Погодаев — Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, председатель Совета ректоров вузов Липецкой области, руководитель координационного Центра программ «Шаг в будущее» по Липецкой области.

Являлся депутатом Липецкого городского Совета депутатов четвёртого созыва. В 2016 году был избран в Липецкий областной совет депутатов от партии Единая Россия.

В ноябре 2018 года покинул пост ректора.

6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Примечания

Ссылки 
 [www.famous-scientists.ru/4366/ Учёные России]
 Сайт г. Липецка Раздел: горожане
 Интеллектуальный фонд России
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании
 Карта Российской науки — Живые системы
 Страничка 1 проректора ЛГТУ

Родившиеся в Мурманске
Доктора технических наук
Выпускники Липецкого технического университета
Преподаватели Липецкого технического университета
Ректоры Липецкого технического университета